Charbonnières (Eure-et-Loir)
 Charbonnières (Saône-et-Loire)
ook:
Charbonnières-les-Bains, Rhône 
Charbonnières-les-Sapins,  Doubs 
Charbonnières-les-Varennes,  Puy-de-Dôme
Charbonnières-les-Vieilles,  Puy-de-Dôme